Нефри́т (от  — почка):

 Нефрит — разнородная группа воспалительных заболеваний почек.
 Нефрит — минерал, поделочный камень.